Hnatiwka (, russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Hnatiwka (Nowomoskowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk
 Hnatiwka (Zarytschanka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Zarytschanka
 Hnatiwka (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Hnatiwka (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Hnatiwka (Kiew-Swjatoschyn), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn
 Hnatiwka (Dobrowelytschkiwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka
 Hnatiwka (Mlyniw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw
 Hnatiwka (Nowhorod-Siwerskyj), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj
 Hnatiwka (Sribne), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sribne
 Hnatiwka (Hajssyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn
 Hnatiwka (Chmilnyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk